O sobrenome Berman pode referir-se a:
 Antoine Berman, tradutor, tradutólogo e crítico francês.
 Bart Berman, compositor e pianista israelita.
 Howard Berman, político norte-americano.
 Lázar Berman, pianista russo.
 Marshall Berman, filósofo norte-americano.
 Rick Berman, produtor e roteirista norte-americano.